Magyarország települései, ahol az ismertté vált bűncselekmények száma meghaladta az ezret 2009-ben és 2008-ban. 2009-ben országosan 408 407 bűncselekmény vált ismertté, százezer lakosra 4065,6 jutott. 2008-ban ezek a számok 394 034, illetve 3928,2 voltak.

Források 
 Önkormányzati Minisztérium

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok